El término Río Arquía puede referirse a:

 Río Arquía, que desemboca en el río Cauca;
 Río Arquía, que desemboca en el río Atrato.